Альфарас-де-Саяго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 73,35 км². Население — 178 человек (на 2010 год).

Название поселения имеет арабское происхождение. Предположительно в III—IV веке на этом месте существовало римское поселение, через город проходила дорога и Саморы в Ледесму.

Одной из достопримечательностей является замок .

Население

Примечания

Ссылки 
 Nuestros pueblos: ALFARAZ

Муниципалитеты Саморы